Santa Melania l'anziana, patrizia romana fondatrice di un monastero sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme; celebrata il 26 gennaio;
Santa Melania la giovane († 439), nipote in linea diretta per parte di padre della precedente; celebrata il 31 dicembre.